Международный теннисный турнир в Страсбурге 2015 — это 29-й розыгрыш ежегодного профессионального женского теннисного турнира. Игрался на открытых грунтовых кортах.

В этом году соревнование относилось к международной категории турниров, проводящейся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили на кортах Centre Sportif de Hautepierre в Страсбурге с 17 по 23 мая 2015 года.

Прошлогодними чемпионками являются:
 Одиночный турнир —  Моника Пуиг
 Парный турнир —  Эшли Барти /  Кейси Деллакква

Общая информация 
Первым номером посева в одиночном турнире стала Мэдисон Киз (№ 17 в мире на тот момент). Американская теннисистка прошла в четвертьфинал, но не вышла на поединок с Кристиной Младенович. Прошлогодняя чемпионка Моника Пуиг защищала свой титул, однако выбыла с турнира уже в первом раунде, уступив третьему номеру посева Саманте Стосур. По итогу титул в финале разыграли именно Младенович и Стосур. Для выявления победителя потребовалось все три сета после которых победительницей стала австралийка Стосур. В основных соревнованиях приняла участие одна представительница России: Елена Веснина, которая смогла выйти в четвертьфинал.

В парном турнире главный приз завоевала пара Лян Чэнь и Чжуан Цзяжун, переигравшие в финале Чжэн Сайсай и Надежду Киченок. Для Лян победа на местных соревнованиях стала второй в карьере. До этого она побеждала в 2011 году в паре с Акгуль Аманмурадовой.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Саманта Стосур обыграла  Кристину Младенович со счётом 3-6, 6-2, 6-3.
 Стосур выиграла свой 1-й одиночный титул в сезоне и 7-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Младенович сыграла свой дебютный одиночный финал в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный турнир 
  Лян Чэнь /  Чжуан Цзяжун обыграли  Надежду Киченок /  Чжэн Сайсай со счётом 4-6, 6-4, [12-10].
 Лян выигрывает свой 2-й парный титул в сезоне и 3-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Чжуан выигрывает свой 1-й парный титул в сезоне и 21-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Международный теннисный турнир в Страсбурге

 WTA Тур 2015

 Международная серия WTA

 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт   
 Профиль турнира на сайте WTA 

 

Франция
Спорт во Франции в 2015 году
Май 2015 года
2015